Embiidae — семейство эмбий. Около 125 видов. Представители широко распространены в тёплых районах на большей части земного шара. Тело узкое, удлинённое и стройное с короткими ногами и большими прядильными железами на передних лапках. Голова овальная, длиннее ширины, усики нитевидные. Ноги короткие и мощные. Сзади имеют две короткие хвостовые нити. Самцы обычно имеют две пары узких перепончатых крыльев, самки бескрылы.

Распространение 
Америка, Африка, Палеарктика, Юго-Восточная Азия. В Европе около 10 видов.

Классификация 
Около 30 родов и 125 видов. Известные ископаемые виды, например, Burmitembia venosa из Бирманского янтаря.
 Род Apterembia
 Apterembia cercocyrta (Krauss, 1911) — Южная Африка
 Род Arabembia
 Arabembia biarmata Ross, 1981 — Саудовская Аравия
 Род Archembia
 Archembia bahia Ross, 2001 — Бразилия (BA)
 Archembia batesi (MacLachlan, 1877) — Бразилия (ES, MG)
 Archembia dilata Ross, 2001 — Бразилия (PA)
 Archembia kotzbaueri (Navas, 1925) — Бразилия (RJ)
 Archembia lacombea Ross, 1971 — Бразилия
 Archembia peruviana Ross, 2001 — Перу
 Род Berlandiella
 Berlandiella errans Davis, 1939 — Гвинея-Бисау
 Род Brachypterembia
 Brachypterembia moreliensis Ross, 1984 — Мексика (Michoacan)
 Род Burmitembia
 Burmitembia venosa Cockerell, 1919 — Бирманский янтарь
 Род Calamoclostes
 Calamoclostes albistriolatus Enderlein, 1909 — Эквадор
 Calamoclostes gurneyi Ross, 1944 — Колумбия
 Род Cleomia
 Cleomia guareschi Stefani, 1953 — Сардиния, Мальорка
 Род Conicercembia
 Conicercembia tepicensis Ross, 1984 — Мексика (Nayarit)
 Род Dihybocercus
 Род Dinembia
 Род Donaconethis
 Род Electroembia
 Род Embia
 Embia amadorae Ross, 1966 — Португалия
 Embia cynthiae Fontana, 2002 — Сардиния
 Embia fuentei Navas, 1918 — Испания
 Embia girolamii Fontana, 2001 — Италия
 Embia nuragica Stefani, 1953 — Сардиния
 Embia ramburi Rimsky-Korsakov, 1905 — Испания, Италия, Франция
 Embia savignyi Westwood 1837 — Италия, Сардиния, Крит, Северная Африка
 Embia tartara Saussure, 1896 — Средняя Азия
 Embia tyrrhenica Stefani, 1953 — Сардиния
 другие виды
 Род Embolyntha
 Embolyntha brasiliensis (Gray, 1832) — Бразилия
 Embolyntha brasiliensis var. flavicercatus (Enderlein, 1912) — Бразилия
 Embolyntha wagneri (Navas, 1924) — Аргентина
 Род Enveja
 Enveja bequaerti Navas, 1916 — Заир
 Род Lithembia
 Lithembia florissantensis (Cockerell, 1908) — Florissant Shale (ископаемый)
 Род Machadoembia
 Machadoembia angolica Ross, 1952 — Ангола
 Machadoembia arcuata Ross, 1988 — Заир
 Род Metembia
 Metembia ferox Davis, 1939 — Индия
 Metembia fraterna Ross, 1950 — Индия
 Род Microembia
 Microembia rugosifrons Ross, 1944 — Перу
 Род Neorhagadochir Neorhagadochir inflata Ross, 1944 — Гватемала
 Neorhagadochir salvini (MacLachlan, 1877) — Коста-Рика, Гватемала, Мексика (Oaxaca), Никарагуа
 Род Pachylembia Род Parachirembia Род Pararhagadochir Род Parembia Род Parthenembia Род Pseudembia Род Rhagadochir Род Scelembia''

Примечания

Литература 
 . 1970. Biosystematics of the Embioptera. Annual Review of Entomology 15: 157—172
 Ross E. S. 1991. Embioptera. Embiidina (Embiids, web-spinners, foot-spinners). pp. 405—409 in CSIRO (ed.) The Insects of Australia. A textbook for students and research workers. Melbourne : Melbourne University Press Vol. 1 2nd Edn.

Ссылки 
 Faunaeur.org

Эмбии
Насекомые Европы
Насекомые Азии
Насекомые Южной Америки
Семейства насекомых